Мария Петрова може да се отнася за:

 Мария Петрова (гимнастичка) (р. 1975), българска гимнастичка
 Мария Петрова (агроном) (р. 1929), български аграрен учен
 Мария Петрова (фигуристка) (р. 1977), руска състезателка по фигурно пързаляне
 Мария Петрова (поетеса) (р. 1967), българска поетеса
 Мария Петрова (поп певица), българска поп певица
 Мария Петрова (стари градски песни), българска певица, изпълнителка на стари градски песни
 Мария Петрова (юрист), специалист по медицинско право